Пчёлка

Природа 
 Пчёлка — см. пчёлы.
  — род птиц семейства колибри.
  — самый маленький вид птиц семейства колибри.
 .

Искусство 
 Пчёлка Майя — главный персонаж книги «Приключения пчёлки Майи» и её экранизаций.
 Пчёлка Чарми — персонаж серии игр Sonic the Hedgehog.
 «Пчёлка» () — сказка французского писателя Анатоля Франса.
 «Пчёлка» — стихотворение Г. Р. Державина.
 «Пчёлка» — фильм 1993 года, режиссёр Александр Сорокин.

Техника 
 Ан-14 «Пчёлка» — советский лёгкий транспортный самолёт.
 «Пчёлка» — моторная лодка.

Топоним 
 Пчёлка — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана
 Пчёлка — деревня в Мытищинском районе Московской области.
 Пчёлка — посёлок, Благодаровский сельсовет Бугурусланского района Оренбургской области, Россия.
 Пчёлка — посёлок, Кинельский район, Самарская область, Россия.
 Пчёлка — деревня в Бакчарском районе Томской области, Россия.
 Пчёлка — исчезнувшее село в Кировском районе, Крым.

См. также 
 Пчела (значения)